Август може да се отнася до:

 Октавиан Август – първият римски император или кръстените на него:
 Август – осмият месец, след юли и преди септември;
 Август (титла) – титла на владетеля на Римската империя.